Omale est une planète de fiction inventée par Laurent Genefort pour son roman éponyme Omale (2001). C'est un univers cohérent qui sert de toile de fond à d'autres romans se rattachant au cycle : Les Conquérants d'Omale (2002), La Muraille Sainte d'Omale (2004) et Les Vaisseaux d'Omale (2014), ainsi que plusieurs nouvelles dont L'Affaire du Rochile (2008). Dans la science-fiction, Omale se rattache à la catégorie du , dans le sous-genre du planet opera.

Cycle d'Omale 
Par ordre chronologique de publication :
 Un roseau contre le vent, 2000 (nouvelle)
 Omale, 2001 (roman)
 Les Conquérants d'Omale, 2002 (roman)
 Arbitrage, 2002 (nouvelle)
 La Muraille Sainte d'Omale, 2004 (roman)
 Aparanta, 2006 (nouvelle)
 Patchwork, 2007 (nouvelle)
 L'Affaire du Rochile, 2008 (nouvelle)
 La Septième merveille d'Omale, 2012 (nouvelle)
 Croisées, 2012 (nouvelle)
 Les Vaisseaux d'Omale, 2014 (roman)
 Ethfrag, 2015 (nouvelle)
Carnaval, 2017 (nouvelle)

Les nouvelles parues avant 2014 ont été regroupés dans un recueil nommé Les Omaliens, parue dans Omale, l'Aire humaine tome 2 en 2012.

Les espèces (ou rehs) vivant dans la Grand'Aire d'Omale 
 Humains
 Chiles
 Hodgqins
 Æzirs, vivant dans l'espace intérieur entre Omale et son étoile
 Vangk, espèce disparue qui aurait construit Omale et y aurait implanté les autres rehs

Le monde d'Omale 
Omale est une sphère de Dyson située dans le bras de Persée de la Voie lactée à environ trente mille années-lumière du système solaire. Cette sphère est fabriquée en carb, une matière extrêmement souple et solide. Elle accueille un nombre considérable d'espaces de vie atmosphérisés, appelés Grand'Aires. Malgré leur taille gigantesque, les Grand'Aires ne parviennent pas à couvrir la totalité de la sphère et elles sont donc séparées par d'immenses espaces stériles constitués de pur carb. Une quantité innombrable d'espèces, ou rehs, vit donc sur Omale. Toutefois, dans la Grand'Aire qu'ils habitent et qui est immense, les humains partagent leur espace vital avec deux autres rehs concurrentes avec lesquelles ils guerroient ou commercent, selon les époques. NB : les dimensions données sont les plus récentes données par Laurent Genefort lui-même, au tout début d'Omale les dimensions de la sphère n'étaient pas encore bien arrêtées, et aussi plus réduites ( de jals de rayon au lieu de ).

Données techniques 
 Étoile : Héliale, étoile jaune de type G, peu éruptive, température 5500 K, masse solaire 0,8
 Rayon de la sphère de Dyson :  jals (1,242 x  soit environ  km soit la distance Terre-Soleil (égale à une unité astronomique)
 Épaisseur de la sphère de carb : 4 mètres
 Surface de la sphère : , soit , ou encore 560 millions de fois la surface de la Terre (≈), dont un quart est habitable
 Surface de la Grand'Aire Chile/Humain/Hodgqin : d'abord estimée à  gaias (=superficie de la Terre), soit 5000 milliards de km²
 Planétoïdes intérieurs : Benveniste (exploitée pour ses minerais par les Æzirs) et Acomat
 Omale accomplit 12 tours par jour autour de son étoile
 Deux saisons : la saison humide et la saison sèche
 Alternance jour/nuit due à la polarisation/dépolarisation des cristaux phototropes en haute atmosphère toutes les 12 heures, le changement est rapide (pas de transitions bien visibles), et bien sûr Héliale reste au zénith dans le ciel pendant la journée et en tout lieu
 Âge de la sphère : environ , mais son peuplement est beaucoup plus récent.

Quelques termes 
 Afim : maison végétale que font pousser les Hodgqins.
 Bordures : zone de transition autour d'une frontière entre deux Aires. (Opposé : les Confins.)
 Captives : nom des deux petites planètes (Acomat et Benveniste) orbitant autour d'Héliale, invisibles depuis la surface d'Omale.
 Carb : matériau plus résistant que le diamant, qui forme le plancher d'Omale.
 Dodécaèdre : ordinateur chile reconnaissable à sa forme, un polyèdre à douze faces.
 Ethfrag : empathie liée à un même champ de réalité, pour les Hodgqins.
 Fejij : jeu sacré des Chiles, à la base de leur civilisation.
 Nef : ballon dirigeable chile, ayant permis à cette reh de dominer les airs.
 Occultation : faculté de fermer tous les sens à l'extérieur chez les Hodgqins, afin d'occulter leurs souvenirs et leurs processus mentaux.
 Pacte de Loplad : traité de non-agression entre Humains, Chiles et Hodgqins, signé dans la ville de Loplad au .
 Skernab : ville à la croisée des trois Aires, célèbre pour sa bibliothèque universelle fondée au .
 Stadtisme : doctrine d'utilisation des ressources écologiques dans la guerre des territoires, chez les Humains.
 Uklan : poignard chile en forme de croissant.
 Vestiges : grandes structures en carb perçant le revêtement rocheux, présentent des formes géométiques simples. Probablement des anomalies.

Lien externe 
 Site officiel d'Omale

Planète de fiction
Cycle d'Omale
Lieu dans la science-fiction